LOZ est un sigle, qui correspond :
 au code AITA pour l'aéroport de London dans le Kentucky.
 The Legend Of Zelda, série de jeux vidéo créé par Nintendo,
 The Legend Of Zelda, premier jeu de la série de jeux vidéo du même nom.

Voir aussi 
 Suchá Loz, un village de la région de Zlín en République tchèque.
 Kamid el-Loz (Kamid al lawz), un site archéologique situé au Liban.
 lac de Loz, lac alpin situé sur la commune de Valtournenche.